La Genesis Nomad (también conocido como Sega Nomad) es una consola portátil de Sega lanzada sólo en Norteamérica en octubre de 1995. La Nomad es una variación portátil de la consola de Sega, la Mega Drive/Sega Genesis. Diseñada a partir de la Mega Jet, una versión portátil de la consola doméstica diseñada para usarse en vuelos de línea aérea en Japón, la Nomad sirvió para suceder a Game Gear y fue la última consola portátil por Sega. Además de funcionar como un dispositivo portátil, fue diseñada para ser utilizada con un televisor a través de un puerto de vídeo. Lanzado a finales de la era de la Sega Genesis, la Nomad tuvo una corta vida útil.

Vendida exclusivamente en América del Norte, la Nomad nunca fue oficialmente lanzada en todo el mundo, y emplea un bloqueo regional. El enfoque de Sega en el Sega Saturn dejó al Nomad sin respaldo, y la propia consola portátil era incompatible con varios periféricos de Sega Genesis, incluyendo el Power Base Converter, la Sega CD y la 32X.

Historia 

La consola Sega Genesis representó la entrada de Sega en la era de consolas de videojuegos en 16 bits. En Japón, Sega lanzó el Mega Jet, una versión portátil de la Mega Drive diseñada para su uso en los vuelos de Japan Airlines. Como una versión condensada, el Mega Jet requiere una conexión a una pantalla de televisión y una fuente de energía, y por lo tanto fuera de los vuelos en aerolíneas solo es útil en coches equipados con un televisor y un encendedor de cigarrillos.

Planeando lanzar una nueva consola portátil como sucesor del Game Gear, Sega originalmente pensaba producir un sistema con una interfaz de pantalla táctil, dos años antes de la Game.com de Tiger Electronics. Sin embargo, esta tecnología era muy costosa en ese momento, y se estimaba que la propia consola tenía un alto costo. Sega optó por suspender la idea y en su lugar lanzar el Genesis Nomad, una versión portátil del Sega Genesis. El nombre de código utilizado durante el desarrollo fue "Project Venus".

El Nomad fue lanzado en octubre de 1995 solamente en Norteamérica. El lanzamiento de la consola portátil se llevó a cabo cuando la Genesis llevaba cinco años en el mercado, con una biblioteca existente de más de 500 videojuegos. Según el exjefe de investigación y desarrollo de Sega of America, Joe Miller, el Nomad no tenía la intención de ser el reemplazo del Game Gear y creía que había poca planificación de Sega of Japan para la consola portátil. Sega estaba dando soporte a cinco consolas diferentes: Sega Saturn, Sega Genesis, Game Gear, Sega Pico, y Master System y periféricos como Sega CD y 32X. En Japón, el Mega Drive nunca había tenido éxito y el Sega Saturn tuvo más éxito que la consola PlayStation de Sony, por lo que el CEO de Sega Enterprises, Hayao Nakayama, decidió centrarse en el Saturn. En 1999, el Nomad se vendía a menos de un tercio de su precio original.

Especificaciones técnicas 

Al igual que la Genesis y el Mega Jet, la CPU principal del Nomad es un Motorola 68000. Con una memoria similar, gráficos y capacidades de sonido, el Nomad es casi idéntico a la consola original; la única variación es que es completamente autosuficiente. Sin embargo, debido al tamaño de pantalla más pequeño, sufre borrosidad en la pantalla, especialmente durante el desplazamiento rápido. El Nomad tiene una pantalla de color retroiluminada de 3,25 pulgadas y una salida A/V que permite que el Nomad se reproduzca en una televisión. Los elementos de diseño de la consola se hicieron similares a la Game Gear, pero incluyó seis botones para una compatibilidad total con las versiones posteriores de Genesis. También se incluyeron un interruptor de alimentación, toma de auriculares, rueda de volumen y entrada de control independiente para videojuegos multijugador. El puerto del control funciona como jugador 2, por lo que los videojuegos para un solo jugador no se pueden jugar con un control Genesis. El Nomad podía ser alimentado por un adaptador de corriente alterna, un cargador de batería conocido como el Genesis Nomad PowerBack, o seis pilas AA, que proporcionan una duración de la batería de dos a tres horas. El Nomad consumió más potencia (DC 9V, 3.5W) que la anterior consola portátil de juegos de Sega, Game Gear (DC 9V, 3W). El Nomad también carece de un botón "Reset", lo que hace imposible completar ciertos videojuegos, como el videojuego X-Men de 1993, que requiere presionar el botón para completar ciertos objetivos.

El Nomad es totalmente compatible con varios periféricos de Genesis, incluyendo el Sega Activator, el adaptador Team Play, el Mega Mouse y los complementos de red de Sega Channel y XBAND. Sin embargo, el Nomad no es compatible con el Power Base Converter, Sega CD o 32X. Esto significa que el Nomad solo puede reproducir títulos de Sega Genesis, mientras que el Sega Genesis estándar también puede reproducir títulos de Master System, Sega CD y 32Xs con los respectivos complementos.

Librería de videojuegos 

El Nomad no tiene su propia biblioteca de videojuegos, sino que reproduce videojuegos de Genesis. En el momento de su lanzamiento, el Nomad tenía más de 500 videojuegos disponibles para jugar. Sin embargo, no se incluyó ningún título junto a la compra de la consola. El Nomad puede reproducir videojuegos sin licencia, homebrews y bootlegs hechos para el Sega Genesis. Algunos títulos anteriores de terceros tienen problemas de compatibilidad cuando se juegan en el Nomad, pero se pueden reproducir con éxito mediante el uso de un Game Genie. Asimismo, debido a su falta de compatibilidad con cualquiera de los periféricos de Sega Genesis, no puede reproducir ningún videojuego de Master System, Sega CD o 32X. El Nomad emplea dos métodos diferentes de bloqueo regional, físicos y de software, pero se han encontrado métodos para evitarlos.

Recepción y legado 

Blake Snow de GamePro listó al Nomad en el quinto lugar en la lista de las "10 consolas portátiles peor vendidas de todos los tiempos", criticando su escaso tiempo en el mercado, publicidad inadecuada y la vida pobre de la batería. Scott Alan Marriott, de Allgame, colocó más que un simple mal momento de lanzamiento en las razones de la falta de ventas del Nomad, afirmando: ≪La razón del fracaso del Nomad puede haber sido una combinación del mal momento de lanzamiento, desconfianza de la compañía y el costo relativamente alto de la máquina (sin un paquete con videojuegos). Los propietarios de Genesis estaban demasiado asustados para invertir en otro sistema de 16 bits≫. Sin embargo, el personal de Retro Gamer elogió al Nomad, diciendo en una retrospectiva que el Nomad fue "la primera consola portátil con verdaderos 16-bit" y lo declaró "la mejor variante del Sega Genesis". En el mismo artículo, Retro Gamer destaca la recaudación del Nomad, debido a su baja producción, y afirma: ≪Si Sega hubiera estudiado el concepto de la Nomad antes de la Mega Drive 2 y lo hubiera lanzado como un verdadero sucesor del Mega Drive...entonces tal vez Sega podría haber tenido éxito en su objetivo original de prolongar la vida de la Mega Drive en los EE. UU.≫.

Véase también 
 Sega Game Gear
 Sega Mega Drive
 VMU
 Anexo:Videojuegos para Sega Mega Drive

Videoconsolas de Sega
 Anexo:Videoconsolas de Sega
 Sega SG-1000
 Sega Master System
 Sega Game Gear
 Sega Mega Drive
 Sega Pico
 Sega Saturn
 Sega Nomad
 Sega Dreamcast

Referencias

Enlaces externos 

Videoconsolas portátiles
Nomad